USS Pueblo ha sido el nombre utilizado por los siguientes buques de la Armada de los Estados Unidos:

 fue un crucero acorazado, que fue renombrado USS Pueblo (CA-7), y que prestó servicio desde 1905 hasta 1927

 fue una fragata de clase Tacoma que prestó servicio desde 1944 hasta 1947

 es un buque colector de inteligencia naval de la Armada de los Estados Unidos que fue abordado y capturado por Corea del Norte en 1968. El buque premanece atracado y expuesto en el río Taedong en Pionyang.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos